Angelo Carrano (1940) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Francesco Paolo Carrano (1841-1915) – arcivescovo cattolico italiano
 Patrizia Carrano (1946) – giornalista, scrittrice autrice radiofonica e sceneggiatrice televisiva italiana
 Umberto Carrano (1895-1937) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare